J-band kan syfta på:

 J-band (NATO) – frekvensband från 10 till 20 GHz
 J-band (JRC) – frekvensband från 139,5–140,5 och 148–149 MHz
 J-band (infrarött) – ett atmosfäriskt transmissionsfönster centrerat till 1,25 μm